Lieutenant de frégate (et ses variantes linguistiques) est un grade militaire utilisé dans certaines marines militaires :
 Teniente de fragata dans la marine militaire de l'Argentine ;
 Teniente de fragata dans la marine militaire du Mexique ;
 Poročnik fregate dans la marine militaire de Slovénie.

C'était également un grade intermédiaire en vigueur dans la Marine française de l'Ancien Régime.